Revy har flere betydninger:
Revy – en lettere teaterform med korte numre.
Revy (tilbageblik) – et tilbageblik på et år, der er gået. Dette kan kombineres med den ovennævnte betydning af ordet.
En revy – et tidsskrift.
En revy - som mønstring, flåderevy og tropperevy.
 Revy (film) – dansk kortfilm fra 2013 instrueret af Anna Kjær Damgaard
 Revy (tidsskrift) – dansk tidskrift udgivet af Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker